2 miejscowości w Polsce:
 Gromadzin – osada w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Stare Kurowo
 Gromadzin – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Przywidz